Alfonso López est un nom très usuel dans le monde ibéro-américain, ainsi deux présidents de la Colombie s'appelèrent ainsi :
 Alfonso López Pumarejo (1886-1959) ;
 Alfonso López Michelsen (1913-2007).

Un ancien coureur cycliste et aujourd'hui directeur sportif porte aussi ce patronyme :
 José Alfonso López Linares Lemus (1952 ou 1954-).